Ю́рий Андриа́нов:
 Андрианов, Константин Александрович (1910—1988) — советский спортивный функционер, деятель олимпийского движения.
 Андрианов, Константин Семёнович (1908—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.